Ossido di cerio(III)
Ossido di cerio(IV) (ossido cerico)